Хотивари — фамилия.

Известные носители:
 Хотивари, Леван Иосифович (1902—1980) — грузинский кинорежиссёр.
 Хотивари, Рамаз (1946—2021) — грузинский кинорежиссёр.
 Хотивари, Картлос — грузинский кинорежиссёр.